Змагання в парному розряді жіночого тенісного турніру Фінал WTA 2014 відбулися в рамках Туру WTA 2014.

Сє Шувей і Пен Шуай були чинними чемпіонками, але не змогли захистити титул, поступившись у фіналі парі Кара Блек і Саня Мірза з рахунком 6-1, 6-0.

Учасниці 

  Сара Еррані /  Роберта Вінчі (ritirate, чвертьфінал)
  Пен Шуай /  Сє Шувей (фінал)

  Кара Блек /  Саня Мірза (чемпіонки)
  Олена Весніна /  Катерина Макарова (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінальна частина

Посилання 
 

парний
Тур WTA 2014
Чемпіонат Туру WTA